Ясен (Fraxinus) — рід листопадних дерев родини маслинових (Oleaceae).

село Ясень, Рожнятівський район Івано-Франківської області

Населені пункти та їхні частини

 Ясень — місто в Жарському повіті Любуського воєводства
 Ясень — гміна в Жарському повіті Любуського воєводства
 Ясень — село в гміні Тлухово Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ясень — село в гміні Осьякув Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Ясень — село в гміні Ґлухув Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Ясень — село в гміні Любохня Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Ясень — село в гміні Роґув Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Ясень — село в гміні Бжесько Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Ясень — село в гміні Репкі Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Ясень — село в гміні Чарна Домбрувка Битівського повіту Поморського воєводства
 Ясень — село в гміні Сташув Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ясень — село в гміні Хмельник Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ясень — село в гміні Лопушно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ясень — село в гміні Чемпінь Косцянського повіту Великопольського воєводства
 Ясень — частина міста Устрики-Долішні в Бещадському повіті Підкарпатського воєводства
 Ясень — частина міста Гданська в Поморському воєводстві
 Ясень — колонія в гміні Кобеле-Вельке Радомщанського повіту Лодзинського воєводства

Примітки